

Biografia

Istruzione 
Diplomata al Liceo Filologico di Belgrado come corrispondente per lingue straniere (inglese e russo) e laureata in giurisprudenza presso l'Università di Belgrado. 

È una counselor professionista diplomata in Gestalt counseling presso l'università Aspic e ha il master in Life coaching e PNL.

Parla italiano, serbo-croato e inglese.

Esperienze lavorative all'estero e in Italia

Serbia 
Nel 1994 inizia a lavorare per l'emittente privata di Belgrado Golf Radio come conduttrice, autrice e giornalista per poi passare a Naxi radio, City radio e Radio Politika.

Fino al 2000 si occupa di programmi musicali, di cultura ed attualità, di monitoraggio della stampa estera e locale, conduce il giornale radio ed è una delle voci principali per le pubblicità televisive per l'agenzia Saatchi & Saatchi, Idols & Friends, Idea Plus.

Nel 1999 ha lavorato come giornalista per tutta la durata dell'Operazione Allied Force, rischiando la vita durante un bombardamento della NATO su una zona residenziale di Belgrado. Le bombe hanno colpito le case a 200 metri da casa sua chiamando l'operazione: L'errore collaterale.

Italia

Radio: 
Nel maggio del 2000 si trasferisce a Milano dove inizia a collaborare con Radio Popolare prima come co-conduttrice della trasmissione Ratka Piratka (trasmissione di musica balcanica con Claudio Agostoni e Paolo Giulini) per poi passare alla conduzione e redazione di programmi di cultura quali Sidecar e Sundaycar.

All'interno del palinsesto estivo conduce quotidianamente le trasmissioni culturali Panoramix Estate e L'ultimo chiuda la porta. Ogni martedì conduce la trasmissione musicale L'ombelico del mondo. 

Da 16 gennaio 2012 conduce la trasmissione mattutina Wake Up Call su Radio Popolare.

La sua collaborazione con Radio Popolare cessa nel settembre del 2021 dopo 18 anni con l'arrivo del nuovo direttore della emittente.

Dal Novembre del 2021 lavora per Controradio di Firenze. Conduce la trasmissione Quando Vien la Sera ogni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 20.30 alle 22.30

TV: 
Dal marzo 2020 lavora come la corrispondente dall'Italia per la TV nazionale serba: Radio Televizija Srbije

Giornali: 
Contemporaneamente collabora con la rivista East, il settimanale Diario, l'inserto Metropoli di Repubblica, Numero Beaute, Confidenze, la rivista online Vie dell'est, Osservatorio Balcani e Femme magazine. Lavora come giornalista free lance per i giornali serbi: Grazia (edizione serba),Elle magazine, Sensa, Travel magazine, Evropa magazine e il portale B92.

Libri:

Nel 2013 ha pubblicato il libro: Ti disturbo?

Iscrizione Albi: 
È iscritta all'albo dei giornalisti indipendenti in Serbia NUNS, all'International Federation of Journalist (IFJ) e all'albo dei giornalisti della Regione Lombardia come giornalista pubblicista.

Fa parte della Associazione della stampa Estera in Italia. 

Fa parte dell'Associazione Nazionale Stampa Interculturale.

Ha la doppia cittadinanza: serba e italiana.

Note

Collegamenti esterni 

Blog personale di Sanja Lucic su www.strangerinmilan.it 
Pagina pubblica Facebook di Sanja Lucic